Solana je lahko:
 Solana, priimek
 Solana, Tuzla (Bosna in Hercegovina)